Jméno a příjmení Jan Srnec má více nositelů:

 Jan Srnec (politik) (1884–1927) – český a československý politik z Týna nad Vltavou, poslanec za české socialisty
 Jan Srnec (psycholog) (1928–2022) – český psycholog